Garbey ist der Familienname folgender Personen:

 Marcia Garbey (* 1949), kubanische Weitspringerin, Hochspringerin, Sprinterin und Fünfkämpferin
 Ramón Garbey (* 1971), kubanischer Boxer
 Rolando Garbey (* 1947), kubanischer Boxer